Alois Höfler – filosofo e psicologo austriaco
 Konstantin von Höfler – storico tedesco
 Nicolas Höfler – calciatore tedesco, centrocampista
 Otto Höfler – filologo austriaco
 Polly Maria Höfler – scrittrice austriaca